Los Cerillos puede referirse a:

Localidades 
 Los Cerrillos, localidad de Córdoba, Argentina;
 Los Cerrillos, localidad de los Estados Unidos;
 Los Cerrillos, localidad de España;
 Los Cerrillos, localidad del Uruguay.

Otros 
 Aeródromo Los Cerrillos, antiguo aeropuerto ubicado en Santiago de Chile.